Powell County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Powell County, Montana
 Powell County, Kentucky